Lampland steht für:
 Carl Otto Lampland (1873–1951), US-amerikanischer Astronom
 (1767) Lampland, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Lampland (Mondkrater), Krater des Erdmonds
 Lampland (Marskrater), Krater des Mars’